Warrick Brown (ur. 10 października 1971, zm. 15 maja 2008) – postać z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas grana przez Gary’ego Dourdan.

Pochodzi z Las Vegas, ukończył studia chemiczne na University of Nevada w Las Vegas, specjalista od analizy obrazów i dźwięków. Kiedy miał 7 lat, zmarła mu matka. Warrick wychowywał się w surowej rodzinie. Zna miasto doskonale: uwielbia kasyna, rytm życia metropolii – po prostu kocha miasto, w którym się urodził. Ma znajomych w różnych jego kręgach. Te znajomości często wykorzystuje, najczęściej podczas pracy. Był kobieciarzem. Jego pierwsza wielka miłość złamała mu serce. Zna doskonale zasady rządzące miastem i potrafi czasami się im przeciwstawić. Wie, że jedyną osobą na którą może liczyć, jest on sam. W 6. serii ożenił się. Ma naturę buntownika. Tak samo dobrze czuje się w kasynie, jak i na sali sądowej. Jest zawiedziony, że Gil nie przekazał mu dowództwa grupy.

W 17. odcinku 8. serii pt. For Gedda ginie z ręki zastępcy szeryfa.

Brown Warrick